Геннадий Горбанев:
 Горбанев, Геннадий Николаевич — Заслуженный артист Латвийской ССР (1975 год).
 Горбанев, Геннадий Кондратьевич - капитан дальнего плавания.